Син може да се отнася за:
 Син цвят
 Син (дете)
 Бог Син
 Син (град), град във Франция
 Син (династия)
 Син (митология), шумерски бог
 Син (марка), българска кола
 Син, град в Хърватия, Сплитско-далматинска жупания